

Giorno 1 (26 Maggio)
Programma della giornata
Teste di serie eliminate: 
 Singolare maschile:  Marco Cecchinato [16]
 Singolare femminile:  Angelique Kerber [5]

Giorno 2 (27 Maggio)
Programma della giornata
Teste di serie eliminate: 
 Singolare maschile:  Daniil Medvedev [12],  Nikoloz Basilashvili [15],  Denis Shapovalov [20],  Frances Tiafoe [32]
 Singolare femminile:  Caroline Wozniacki [13],  Julia Görges [18],  Mihaela Buzărnescu [30],  Aliaksandra Sasnovich [32]

Giorno 3 (28 Maggio)
Programma della giornata
Teste di serie eliminate: 
 Singolare femminile:  Anett Kontaveit [17]
 Doppio maschile:  Jamie Murray /  Bruno Soares [2],  Raven Klaasen /  Michael Venus [6],  Máximo González /  Horacio Zeballos [9],  Ivan Dodig /  Édouard Roger-Vasselin [12],  Ben McLachlan /  Jan-Lennard Struff [15],  Austin Krajicek /  Artem Sitak [16]

Giorno 4 (29 Maggio)
Programma della giornata
Teste di serie eliminate: 
 Singolare maschile:  Marin Čilić [11],  Guido Pella [19],  Alex De Minaur [21],  Matteo Berrettini [29]
 Singolare femminile:  Kiki Bertens [4]
 Doppio maschile:  Nikola Mektić /  Franko Škugor [5]
 Doppio femminile:  Eri Hozumi /  Makoto Ninomiya [12],  Irina-Camelia Begu /  Mihaela Buzărnescu [14]

Giorno 5 (30 Maggio)
Programma della giornata
Teste di serie eliminate: 
 Singolare maschile:  Diego Schwartzman [17],  Fernando Verdasco [23],  Gilles Simon [26],  Kyle Edmund [28]
 Singolare femminile:  Aryna Sabalenka [11],  Wang Qiang [16],  Daria Kasatkina [21],  Bianca Andreescu [22],  Caroline Garcia [24],  Hsieh Su-wei [25],  Maria Sakkarī [29]
 Doppio femminile:  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková [1],  Darija Jurak /  Raluca Olaru [16]
 Doppio misto:  Demi Schuurs /  Jean-Julien Rojer [4]

Giorno 6 (31 Maggio)
Programma della giornata
Teste di serie eliminate: 
 Singolare maschile:  Lucas Pouille [22],  David Goffin [27],  Laslo Djere [31]
 Singolare femminile:  Karolína Plíšková [2],  Elina Svitolina [9],  Belinda Bencic [15],  Elise Mertens [20],  Carla Suárez Navarro [28]
 Doppio femminile:  Chan Hao-ching /  Latisha Chan [8],  Anna-Lena Grönefeld /  Demi Schuurs [9]

Giorno 7 (1 Giugno)
Programma della giornata
Teste di serie eliminate: 
 Singolare maschile:  Borna Ćorić [13],  Roberto Bautista Agut [18],  Dušan Lajović [30]
 Singolare femminile:  Naomi Ōsaka [1],  Serena Williams [10],  Lesia Tsurenko [27]
 Doppio maschile:  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo [1],  Bob Bryan /  Mike Bryan [7],  Nicolas Mahut /  Jürgen Melzer [13]
 Doppio femminile:  Alicja Rosolska /  Yang Zhaoxuan [13]

Giorno 8 (2 Giugno)
Programma della giornata
Teste di serie eliminate: 
 Singolare maschile:  Stefanos Tsitsipas [6]
 Singolare femminile:  Anastasija Sevastova [12],  Garbiñe Muguruza [19],  Donna Vekić [23]
 Doppio maschile:  Oliver Marach /  Mate Pavić [4],  Henri Kontinen /  John Peers [8],  Robin Haase /  Frederik Nielsen [14]
 Doppio femminile:  Hsieh Su-wei /  Barbora Strýcová [3]
 Doppio misto:  Anna-Lena Grönefeld /  Robert Farah [8]

Giorno 9 (3 Giugno)
Programma della giornata
Teste di serie eliminate: 
 Singolare maschile:  Juan Martín del Potro [8],  Fabio Fognini [9],  Gaël Monfils [14]
 Doppio maschile:  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău [10]
 Doppio femminile:  Lucie Hradecká /  Andreja Klepač [10],  Victoria Azarenka /  Ashleigh Barty [11]
 Doppio misto:  Chan Hao-ching /  Oliver Marach [6],  Alicja Rosolska /  Nikola Mektić [7]

Giorno 10 (4 Giugno)
Programma della giornata
Teste di serie eliminate: 
 Singolare maschile:  Kei Nishikori [7],  Stan Wawrinka [24]
 Singolare femminile:  Sloane Stephens [7],  Petra Martić [31]
 Doppio maschile:  Rajeev Ram /  Joe Salisbury [11]
 Doppio femminile:  Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan [4],  Samantha Stosur /  Zhang Shuai [5],  Nicole Melichar /  Květa Peschke [7]
 Doppio misto:  Zhang Shuai /  John Peers [5]

Giorno 11 (5 Giugno)
A causa della forte pioggia, tutto il programma della giornata è stato cancellato.
Programma della giornata

Giorno 12 (6 Giugno)
Programma della giornata
Teste di serie eliminate: 
 Singolare maschile:  Alexander Zverev [5],  Karen Khachanov [10]
 Singolare femminile:  Simona Halep [3],  Madison Keys [14]
 Doppio maschile:  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah [3]
 Doppio misto:  Nicole Melichar /  Bruno Soares [1]

Giorno 13 (7 Giugno)
Programma della giornata
Teste di serie eliminate: 
 Singolare maschile:  Roger Federer [3]
 Singolare femminile:  Johanna Konta [26]
 Doppio femminile:  Elise Mertens /  Aryna Sabalenka [6],  Kirsten Flipkens /  Johanna Larsson [15]
 Doppio misto:  Gabriela Dabrowski /  Mate Pavić [2]

Giorno 14 (8 Giugno)
Programma della giornata
Teste di serie eliminate: 
 Singolare maschile:  Novak Đoković [1]

Statistiche della finale femminile

Giorno 15 (9 Giugno)
Programma della giornata
Teste di serie eliminate: 
 Singolare maschile:  Dominic Thiem [4]

Statistiche della finale maschile 

Open di Francia 2019